Unterseeboot 8 ou U-8 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 8, de type U 5, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1911 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre avant de couler le  au large de Calais (rôle de la Dover Patrol). 
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-8, un sous-marin de type UB I lancé en 1915, transféré à la Bulgarie le , s'est rendu le  et démoli à Bizerte en .
UC-8, un sous-marin de type UC I lancé en 1915 et qui s'est échoué le .
L'Unterseeboot 8, un sous-marin de type II.B, a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été endommagé le .
L'Unterseeboot 8, un sous-marin de type 205, a été lancé en 1964 et vendu en 1974.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1960